Banjo puede referirse a los siguientes términos:

 Banjo o banyo, instrumento musical.
 Banjo, es el pez de nombre científico Banjos banjos.
 Banjo, personaje de la saga de videojuegos Banjo-Kazooie.